Ferdinandshof steht für:
 Ferdinandshof, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ferdinandshof (Neulewin), Gemeindeteil der Gemeinde Neulewin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Ferdinandshof (Nordwestuckermark), Wohnplatz der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Weiteres:
 Ferdinandshof Frankfurt (Oder), Bauwerk in der Stadt Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Der Leininger Anteil der Wüstung Ferdinandsdorf wurde früher auch unter anderem als Ferdinandshof bezeichnet